Neon Genesis Evangelion — первый саундтрек к сериалу «Евангелион», выпущенный 22 ноября 1995 года. Включает в себя некоторые основные композиции, звучащие в аниме; в частности — мелодии опенинга и эндинга. В рейтинге продаж Oricon альбом поднимался на 12-е место.

Список композиций

Создатели 
 Хидэаки Анно — музыкальный продюсер
 Сиро Сагису — композитор и дирижёр
 Ёко Такахаси — исполнительница песни «A Cruel Angel’s Thesis»
 Клэр Литтли — одна из исполнительниц песни «Fly me to the Moon»

Примечания

Ссылки 
 

Альбомы Neon Genesis Evangelion
Саундтреки аниме